Een grootmeester is een hoge functie, zie:
 grootmeester (hofhouding), het hoofd van de hofhouding.
 grootmeester (ridderorde), het hoofd van een ridderorde.
 grootmeester (vrijmetselarij), het hoofd van de Orde van Vrijmetselaren onder een Grootoosten of Grootloge.

Een grootmeester is tevens iemand die bekwamer is dan een meester bij een bepaalde sport, zie:
 grootmeester (schaken)
 Nationaal Grootmeester dammen
 Internationaal Grootmeester dammen